Кузьмичёв, Владимир:
 Кузьмичёв, Владимир Владимирович (1979—2016) — российский футболист.
 Кузьмичёв, Владимир Семёнович (род. 1930) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.